Musique
 The Police : groupe de pop rock anglais fondé en 1977

Télévision
 The Police : téléfilm américain réalisé par Fielder Cook en 1971
 The Police : téléfilm britannique réalisé par Ian Knox en 1990

Voir aussi